Inter oder inter steht für:

 inter-, lateinisches Präfix (Bedeutung: „zwischen-“), siehe Liste lateinischer Präfixe
 Inter*, Alternativbezeichnung für Intersexualität
 Inter (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Inter Versicherungen, Versicherungsgruppe mit Sitz in Mannheim, Deutschland
 Air Inter, ehemalige französische Fluggesellschaft
 France Inter, Hörfunkprogramm von Radio France
 Infranor Inter, Schweizer Unternehmensgruppe mit Spezialgebiet Antriebstechnologie
 verschiedene Fußballvereine:
 İnter Baku, aserbaidschanischer Fußballverein, seit Oktober 2017 FK Keşlə
 Inter Leipzig, deutscher Fußballverein
 Inter Luanda, angolanischer Fußballverein
 Inter Mailand, italienischer Fußballverein
 Inter Miami, US-amerikanischer Fußballverein
 FC Inter Sibiu, ehemaliger rumänischer Fußballverein
 Inter Turku, finnischer Fußballverein
 Inter Zaprešić, kroatischer Fußballverein
 Internacional Porto Alegre, brasilianischer Fußballverein
InTeR steht für:
 Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht

Siehe auch: